Олимпиада в Лондон може да се отнася за:
 IV летни олимпийски игри, проведени в Лондон през 1908 г.
 XVIII летни олимпийски игри, които е трябвало да бъдат проведени в Лондон през 1944 г.
 XIV летни олимпийски игри, проведени в Лондон през 1948 г.
 XXX летни олимпийски игри, проведени в Лондон през 2012 г.